В Военно-воздушных силах СССР существовало два 26-х гвардейских бомбардировочных авиационных полка:

 26-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк
 26-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк (1979)

История переименований 
 26-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк переименован из 26-го гвардейского авиационного полка дальнего действия 26 декабря 1944 года. Ранее (15 января 1944 года) именовался как 112-й авиационный полк ночных охотников-блокировщиков дальнего действия. Расформирован в апреле 1946 года.

 26-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк (1979) создан на базе 26-го гвардейского авиационного полка истребителей-бомбардировщиков в 1979 году, до апреля 1961 года — 26-й гвардейский истребительный авиационный полк. Расформирован в 1998 году.